Arijan Brković – calciatore croato
 Dušan Brković – calciatore serbo